Ahtinen ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Ahtinen, finnischer Schauspieler
 Olga Ahtinen (* 1997), finnische Fußballspielerin
 Oona Ahtinen, finnische Fußballspielerin